

Persone
David Knight – pseudonimo dello scrittore statunitense Richard S. Prather
David Knight (1951) – ex calciatore statunitense
David Knight (1987) – calciatore britannico
David Knight – cantautore statunitense
David Knight – pilota motociclistico mannese

Altro 
David Knight – personaggio dei fumetti DC Comics